Wahler ist der Familienname folgender Personen:

 Bernd Wahler (* 1958), deutscher Manager
 Emma Wahler (1906–1993), deutsche Politikerin (CDU), Mitglied des Abgeordnetenhauses von Berlin
 Franz Wahler (* 1962), österreichischer Brückenbauer
 Gustav Wahler, Gründer des Automobilzulieferers BorgWarner Esslingen 
 Hans Hermann Wahler (1909–1984), hessischer Landespolitiker (Hessen) (FDP)

Siehe auch:
 Waler
 Valer